In 1923/24 werd het vijfde Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Beide reeksen werden samengevoegd zodat er voor het eerst in één reeks gespeeld werd.

Stuttgarter Kickers werd kampioen en plaatste zich voor de Zuid-Duitse eindronde. De zes deelnemers bekampten elkaar in groepsfase en Stuttgart werd derde.

Bezirksliga

Finale

Kreisliga

Mittelbaden

Südbaden

Alt-Württemberg

Cannstatt

Enz-Neckar

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1923
Duits competitievoetbal 1923/24